Crisipo puede referirse a:
En la mitología griega:
Crisipo, hijo ilegítimo de Pélope, Layo se enamoró de él.
Crisipo, hijo de Egipto, y esposo de la danaide Crisipe.
En la filosofía:
Crisipo de Solos, filósofo estoico griego del siglo III a. C. que sucedió como jefe de la Stoa a Cleantes de Aso.